Pro Patria est une locution latine signifiant « Pour la patrie ». Elle est notamment utilisée pour :

 Pro Patria, une fondation suisse qui soutient des projets de sauvegarde du patrimoine ainsi que des actions sociales et culturelles.
 Pro Patria, un cheval de course de race trotteur français, vainqueur du Prix d'Amérique en 1920 et 1921.
 Aurora Pro Patria 1919, un club italien de football.

Voir aussi :
 Propatria, station du métro de Caracas (Venezuela).